Laënnec steht für:
 Laënnec-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Personen: 
 René Laënnec (1781–1826), französischer Arzt und Erfinder